Rumbeck bezeichnet

 Rumbeck (Arnsberg), einen Stadtteil von Arnsberg in Nordrhein-Westfalen
 Rumbeck (Hessisch Oldendorf), einen Ortsteil der Stadt Hessisch Oldendorf in Niedersachsen